Jeppe Kjær kan henvise til:

 Jeppe Kjær (fodboldspiller, født 1985) – en dansk fodboldspiller
 Jeppe Kjær Jensen – en dansk fodboldspiller